Peiró puede hacer referencia a:

Ana María Peiró, deportista española.
Antoni Giralt i Peiró (1944-), futbolista español.
Carles Cano Peiró (1957-), escritor español de literatura infantil.
Ignacio Peiró Martín (1958-) escritor e historiador español.
Jaume Peiró i Arbonès (1932–2016), futbolista español.
Joaquín Peiró (1936-2020), futbolista y entrenador de fútbol español.
Juan Peiró (1887–1942), político español.
Luis Peiró Roselló (1949-), economista y político español.
Vicente Peiró (1984-), ciclista español.